The Lion and the Mouse (1914), filme com Ethel Clayton
 The Lion and the Mouse (1919), filme com Alice Joyce
 The Lion and the Mouse (1928), filme com May McAvoy

Outros 
 O Leão e o Rato (século VI a.C.), fábula de Esopo

Desambiguações de cinema